Rosa 'Angela' — сорт роз класса флорибунда.

Биологическое описание 

Высота куста 80—150 см. Ширина до 80 см. По другим данным: кусты раскидистые, сильнорослые (3,5—4 м), с гибкими мощными побегами (до 6 м длины).

Листья тёмно-зелёные, согласно другому источнику, светло-зелёные, матовые, крупные, длиной 15—17 см, шириной 11—12 см, о пяти листочках.

В соцветиях от 5 до 21 (реже — 22—27) цветков.

Цветки полумахровые, глубоко-чашевидные, нежно-розовые с малиновым оттенком, полностью не раскрываются. Диаметр цветка до 6 см, продолжительность цветения одного цветка 12—14 дней, одного соцветия — 19—23 дня, куста — 25—30 дней. Цветки устойчивы к выгоранию и неблагоприятным метеорологическим условиям.

Лепестков до 25, по окончании цветения осыпаются.

Аромат слабый, фруктовый.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Декоративное садовое растение.

Зона зимостойкости (USDA-зона): 5b (−23.3 °C… −26.1 °C). Сорт рекомендован для выращивания в центральной подзоне Краснодарского края (хорошо цветет в сухой и жаркий период вегетации, отличаются повышенной устойчивостью к основным грибным заболеваниям, а также проявляют признаки повышенной зимостойкости).

Устойчивость к болезням высокая.

Выносливая роза «под старину». Сорт отличается энергичным ростом и хорошей устойчивостью к болезням и вредителям. Может расти и сохранять декоративность в полутени. Интенсивность цветения почти не зависит от степени обрезки. В зависимости от степени обрезки может выращиваться без опор, а также использоваться для оформления как низких, так и высоких опор различного типа.

Болезни и вредители

Происхождение 

По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература 
 
 

Angela